Мејпл Гроув има више значења:
 Мејпл Гроув (Мичиген)
 Мејпл Гроув (Минесота)